Александр Дмитриевич Павловский (, Чуфарово, , Российская Империя — , , Молдавская ССР) — русский и румынский бактериолог, патологоанатом, фармаколог и хирург.

Биография 
Родился 1 октября 1857 года в Чуфарово в семье священника. После окончания школы, духовного училища и Ярославской духовной семинарии, переехал сначала в Польшу и поступил в Варшавский университет, после его окончания, в 1876 году переехал в Петербург, где до 1883 года учился в Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии, при этом какое-то время будучи студентом Петербургской МХА, работал земским врачом в Боровичском уезде Новгородской губернии. Свои успехи в должности земского врача публиковал в журналах «Здоровье» (1879), «Врачебные ведомости» (1881) и «Еженедельной клинической газеты». В 1883 году, получив диплом врача, направляется на практику в военный госпиталь, после окончания практики, в 1885 году возвращается в медико-хирургическую академию сначала в качестве ординатора хирургической клиники при МХА, а затем в качестве преподавателя, и год читал курс лекций студентам. В том же году успешно защитил докторскую диссертацию и получил научное звание доктор медицинских наук. В 1886 году отправляется в двухгодичную командировку в Берлин, где с 1886-по 1889 год специализировался в лабораториях Р. Вирхова, Р. Коха, а в 1889 году переезжает в Париж, где некоторое время специализировался в лаборатории Луи Пастера. В 1889 году переезжает в Киев, где до 1918 года становится профессором Киевского университета. В 1894 году Киевский государственный университет направляет Александра Дмитриевича на годичную командировку в Париж, и тот устраивается на работу в Пастеровский институт. В 1895 году основал Киевский бактериологический институт, и уже в 1896 году институт распахнул свои двери, где до 1918 года Александр Дмитриевич был научным руководителем, в котором заведовал сывороточным отделением. Во время Русско-Японской войны работал врачом в Маньчжурии, а в годы 1-ой мировой войны работал хирургом в военных госпиталях Киева.

В 1918 году в связи с началом Великой октябрьской революции и свержением Российской Империи, Александр Павловский был вынужден покинуть Россию навсегда и переехал жить в Бессарабию. В Бессарабии Александр Дмитриевич продолжил научную и врачебную деятельность, работая хирургом в Кишинёве и Сороках.

Скончался Александр Павловский 8 октября 1946 года в Сороках спустя всего неделю после празднования своего дня рождения. Незадолго до смерти Александр Дмитриевич в 1945 году писал в Киев А. П. Крымову: «Мне за 80, но я хочу вернуться в университет и умереть в Киеве».

Научные работы 
Основные научные работы посвящены изучению этиологии, патогенеза и клиники дифтерии, риносклеромы, туберкулёза, холеры и хирургических исследований.
 1885 — Исследовал рожистое воспаление.
 1887 — Предложил лечение сибирской язвы бактериями-антагонистами.
 1889 — Изучал различные формы туберкулёза суставов.
 1892 — Одним из первых доказал, что воспалительный очаг в организме имеет защитный характер.
 1893 — Организовал изготовление противохолерной сыворотки, которая нашла широкое применение в Германии и Японии из-за эпидемии холеры.
 1895 — Организовал изготовление противодифтерийной сыворотки.
 1897 — Создал лекарственный препарат Риносклерин для лечения риносклеромы.
 1929 — Исследовал природу бактериофага и его роли в иммунитете и терапии.
 Изучал антагонизм бактерий.
 Исследовал изучение взаимодействия микробов и организма.
 Разработал питательную среду для туберкулёзных бактерий.

Избранные научные труды 
 К учению о бактериотерапии. Лечение Сибирской язвы и судьба сибиреязвенных бацилл в организме. Спб., 1887.
 К учению об этиологии, способе происхождения и формах острого перитонита. Спб., 1889.
 О лечении риносклеромы риносклерином. Киев., 1894.
 К вопросу об иммунизации и серотерапии при риносклероме. М., 1897.

Членство в обществах 
 Основатель и член Киевского общества борьбы с заразными заболеваниями (1894).

Семья 
Жена - Лидия Ефимовна. Дочь - Лидия Александровна Павловская, родилась 21 февраля 1889 года (по старому стилю), была крещена 21 февраля 1889 года в Иоанно-Златоустовской церкви города Киева. Воспреемники при крещении: дворянин Михаил Ефимович Филипченко и Раиса Капитоновна Чернова - жена профессора Императорского Университета Святого. Владимира в Киеве Василия Егоровича Чернова.

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография Александра Павловского на сайте НЭС.
 Александр Павловский на сайте Вокабула в рубрике Энциклопедия русской эмиграции.
 Биографическая родословная семьи Александра Павловского на сайте Городище.

Учёные по алфавиту
Бактериологи России
Патологоанатомы России
Фармакологи России
Хирурги России
Эмигранты
Персоналии:Кишинёв